Gladisch peut désigner :
  (1804-1879), historien et professeur allemand ;
 Silke Gladisch-Möller (1964-), athlète est-allemande spécialiste des courses de sprint ;
  (1882-1954), officier allemand de la marine.